Un improvisateur est un artiste pratiquant l'improvisation. Il peut s'agir d'un musicien, instrumentiste ou vocaliste, d'un comédien ou d'un danseur ou parfois d'un mélange de plusieurs de ces disciplines.

Références

Liens externes 

Musicien
Improvisation musicale
Improvisation théâtrale